Ōmiya-Hachimangū (Hyōgo)
 Ōmiya-Hachimangū (Tokyo)